Syvret ist der Familienname folgender Personen:

 Danny Syvret (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Stuart Syvret, US-amerikanischer Politiker